Kleinziethen, Klein Ziethen oder Klein-Ziethen ist der Name folgender Orte in Brandenburg:
 Klein Ziethen, Ortsteil von Ziethen im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Klein-Ziethen (Oberkrämer), Ortsteil der Gemeinde Oberkrämer im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Kleinziethen, Ortsteil der Gemeinde Schönefeld im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg